Villa Maria (Baarn), monumentaal pand in Baarn.
 Villa Maria (Delft), monumentaal pand in Delft.
 Villa Maria (Tegelen), monumentaal pand in Tegelen.
 Villa María, plaats in Argentinië.

Zie ook 
 Villamaría, gemeente in Colombia.